L'Isle (Zwitserland), een gemeente in het kanton Vaud.
L'Isle-Adam,  Val-d'Oise
L'Isle-Arné,  Gers
L'Isle-Bouzon,  Gers
L'Isle-d'Abeau, Isère
L'Isle-de-Noé,  Gers
L'Isle-d'Espagnac,  Charente
L'Isle-en-Dodon,  Haute-Garonne
L'Isle-Jourdain (Gers)
L'Isle-Jourdain (Vienne)
L'Isle-sur-la-Sorgue,  Vaucluse
L'Isle-sur-le-Doubs,  Doubs
L'Isle-sur-Serein, Yonne

Lille of Rijsel, Nord
gemeenten met de naam L'Île
gemeenten met de naam Lisle